Oerter ist der Familienname folgender Personen:

 Al Oerter (1936–2007), US-amerikanischer Leichtathlet
 Fritz Oerter (1869–1935), deutscher Lithograph, Schriftsteller und Buchhändler 
 Rolf Oerter (* 1931), deutscher Entwicklungspsychologe und Publizist
 Sepp Oerter (1870–1928), deutscher Anarchist und Ministerpräsident des Landes Braunschweig
 Wolf B. Oerter (* 1947), Ägyptologe

Siehe auch:
 Örter